De Gazet van Antwerpen Trofee 1987-1988 was de eerste editie van het regelmatigheidscriterium. De eerste wedstrijd vond plaats op 1 november 1987 in Peulis, een gehucht van Putte en eindigde in Breendonk op 18 februari 1988. De Trofee telde dit jaar 7 crossen. De eindwinst was voor de Belg Guy Van Dijck.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee